Venskab kan henvise til:

 Venskab – tæt relation imellem mennesker
 Venskab (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Pinoe Andersen
 Venskab (roman) – roman i serien Sagaen om Isfolket af den norske forfatter Margit Sandemo